Le Championnat de double WTA est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1989 se dispute à Tokyo du 15 au .

L'épreuve de double voit s'imposer Gigi Fernández et Robin White.

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat de double WTA
 Saison 1989 de la WTA

Lien externe 
 

WTA 1989
Championnat Double
Compétition de tennis à Tokyo
Tennis en septembre 1989